John Arnold Logan (1921-1977) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 John David Logan (n. 1961) – sceneggiatore statunitense
 John Alexander Logan (1826-1886) – generale statunitense

Pagine correlate 
Johnny Logan